Huguet ist der Name oder Familienname folgender Personen:

 Huguet (Baumeister) († 1438), Baumeister in Portugal
 Agustí Grau i Huguet (1893–1964), katalanischer Komponist und Musikkritiker
 Edmond Huguet (1863–1948), französischer Romanist und Lexikograf
 François-Armand Huguet (1699–1765), französischer Schauspieler
 Jaume Huguet (um 1414–1492), katalanischer Maler der Gotik
 Sonia Huguet (* 1975), französische Radrennfahrerin
 Vincent Huguet (* 1976), französischer Historiker, Kunsthistoriker und Opernregisseur
 Yann Huguet (* 1984), französischer Radrennfahrer